Тчев () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тчевский повят, Поморское воеводство. Население — 11 143 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Лихновы
 Гмина Милорадз
 Гмина Пщулки
 Гмина Скаршевы
 Гмина Старогард-Гданьски
 Гмина Субковы
 Гмина Сухы-Домб
 Тчев
 Гмина Тромбки-Вельке

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Поморского воеводства